Aulnay, commune française de l'Aube ;
 Aulnay, commune française de la Charente-Maritime ;
 Aulnay, commune française de la Vienne ;
 Aulnay, ancienne commune de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Saint-Paër.
 Aulnay-aux-Planches, 
 Aulnay-l'Aître, commune française de la Marne ;
 Aulnay-la-Rivière, commune française du Loiret ;
 Aulnay-sous-Bois, commune française de la Seine-Saint-Denis ;
 Aulnay-sur-Iton, commune française de l'Eure ;
 Aulnay-sur-Marne, commune française de la Marne ;
 Aulnay-sur-Mauldre, commune française des Yvelines.

Voir aussi 
 le hameau d’Aulnay, à Châtenay-Malabry, qui a donné son nom au Val d'Aulnay. 
 Aulnay (métro de Paris), nom provisoire d'une future station de métro située à Aulnay-sous-Bois sur la ligne 16 du métro de Paris.